Echo Music Prize или ECHO — музыкальная премия, присуждаемая Немецкой фонографической академией (Deutsche Phono-Akademie) музыкальным исполнителям за выдающиеся достижения в области музыкальной индустрии. Каждый год победители в номинациях определялись на основании продаж за предыдущий год.

История премии 
Первая церемония вручения с участием 370 человек состоялась в 1992 году в ботаническом саду Флора в Кёльне. До 1995 года только приглашённые гости имели право присутствовать на церемонии награждения. 

В 2018 году вокруг ECHO разразился скандал по поводу вручения премии за лучший хип-хоп-альбом Jung Brutal Gutaussehend 3 дуэту рэперов Farid Bang и Kollegah. В песне «0815» музыканты назвали свои мышцы «более отчётливыми, чем у узников Освенцима», что было расценено как проявление антисемитизма. Несмотря на многочисленные протесты, дуэту даже было позволено исполнить эту песню на церемонии награждения. Фронтмен немецкой панк-рок-группы Die Toten Hosen Кампино раскритиковал решение комитета прямо в процессе церемонии, чем вызвал бурные овации у аудитории. В знак протеста многие исполнители вернули свои полученные ранее награды. Среди них были Мариус Мюллер-Вестернхаген, Кристиан Тилеман, Энох цу Гуттенберг, Игорь Левит, Клаус Форман и Notos Quartett. Обсуждения данного решения комитета также велось в различных СМИ. В результате, 24 апреля 2018 года (спустя 12 дней после церемонии награждения) исполнительный совет Федеральной ассоциации музыкальной индустрии принял решение об упразднении ECHO.

Места проведения церемоний

Номинации 
 Лучший национальный мужской рок-/поп-исполнитель (1992 — 2018)
 Лучший национальный женский рок-/поп-исполнитель (1992 — 2018)
 Лучший международный мужской рок-/поп-исполнитель (1992 — 2018)
 Лучший международный женский рок-/поп-исполнитель (1992 — 2018)
 Лучшая национальная рок-/поп-группа (1992 — 2018)
 Лучшая международная рок-/поп-группа (1992 — 2018)
 Лучший международный рок-/альтернативный исполнитель (2001 — 2016)
 Сингл года (2005 — 2018)
 Сингл года (национальный) (1993 — 2004)
 Сингл года (международный) (2001 — 2004)
 Альбом года (2008 — 2018)
 Лучший национальный начинающий исполнитель (1992 — 2018)
 Лучший новый международный исполнитель (1996 — 2018)
 Почётная награда (1992 — 2017)

Примечания 

Музыкальные премии Германии